Такмичње у троскоку у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 13. и 16. августа на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012. одбранила је Олга Саладуха из Украјине.

Земље учеснице 
Учествовале су 23 такмичарке из 15 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских троскокашица 2014. године, до почетка првенства (12. августа 2014), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП.

Освајачи медаља

Квалификациона норма

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичарки у троскоку са њиховим личним рекордом, најбољим резултатом у сезони 2014 и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за улазак у финале износила је 14,20 м. Норму су испуниле само две такмичарке (КВ), а осталих 10 се квалификовало према постигнутом резултату (кв)

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2014. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Троскок на Европском првенству у атлетици на отвореном